Ramen para Dos es un sitio web de noticias de la industria del anime y manga que reporta noticias recientes del anime, manga, música popular japonesa y otros asuntos relacionados con la cultura otaku dentro de España, Latinoamérica y Japón, aunque ofrece a menudo sucesos similares a través de la influencia hispanohablante y otras partes del mundo de vez en cuando. El sitio web también presenta críticas y otros contenidos de editorial (columnas, blogs, artículos destacados, entrevistas, etc.). También contiene foros de Internet donde los lectores pueden discutir ediciones y acontecimientos actuales, y una enciclopedia.

Referencias

Enlaces externos 
  Ramen para Dos - Página web oficial
  Ramen para Dos - Cuenta de Facebook
  Ramen para Dos - Cuenta de Twitter
  Ramen para Dos - Cuenta de Pinterest
  Ramen para Dos  - Cuenta de Instagram
  Ramen para Dos -Canal oficial de YouTube

Sitios web
Empresas de anime y manga
Bases de datos en línea de cine